Подберезово — название населённых пунктов:

Россия 
 Подберёзово — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Подберёзово — деревня в Новосильском районе Орловской области.
 Подберёзово — деревня в Ординском районе Пермского края.
 Подберёзово — деревня в Чернском районе Тульской области.